"Punta", que em Língua castelhana significa "ponta", pode ser:

 Punta Arenas, comuna chilena de Magalhães
 Punta del Este, cidade uruguaia
 Punta Cana, região da República Dominicana
 Punta Pariñas, na Colômbia
 Punta de Tarifa, cabo no Marrocos
 Punta Rassa, cidade na Flórida
 Punta Umbría, município espanhol da Andaluzia
 Punta Stilo, cabo na Grécia
 Punta Alta, localidade na Argentina
 Punta Pacífica, região residencial de San Francisco (Panamá)
 Punta-taco, terminologia do automobilismo
 Punta Paitilla, região residencial de San Francisco (Panamá)
 Punta Rasa, cabo na Argentina
 Punta Colorada, balneário uruguaio
 Punta del Diablo, balneário uruguaio
 Punta del Hidalgo, povoação das Canárias
 Punta Cires, ilha em Gibraltar
 Punta Hermosa (distrito), distrito peruano
 La Punta (distrito), distrito peruano
 San Giovanni la Punta, comuna da Sicília
 Punta Negra (distrito), distrito peruano
 Punta de Mata, cidade venezuelana
 Punta de Piedras, cidade venezuelana
 Punta Indio (partido), município da Província de Buenos Aires
 Punta del Agua, comuna argentina da Província de Córdova
 Punta La Marmora, ponto culminante da Sardenha
 Punta de Bombon (distrito), distrito peruano
 Itá Pytá Punta (Assunção), bairro de Assunção
 Canoas de Punta Sal (distrito), distrito peruano

Ver também
 

Desambiguações de topônimos